Ремак:
 Ремак, Роберт (1815—1865) — польский и немецкий эмбриолог, физиолог и нейролог.
  (1888—1942) — немецкий математик.
  (1849–1911) — немецкий нейролог.
 Ремак — аббревиатура имени каббалиста Моше Кордоверо.

Примечания